Film
 Forever Young (1983), een Britse film uit 1983
 Forever Young (1992), een Amerikaanse film uit 1992 met onder anderen Mel Gibson
Muziek
 Forever Young (Bob Dylan), een nummer uit 1974 van de Amerikaanse zanger Bob Dylan
 Forever Young (Madness), een nummer uit 2010 van de Engelse skaband Madness
 Forever Young (Rod Stewart), een nummer uit 1988 van de Britse zanger Rod Stewart
 Forever Young (album van Alphaville), een album uit 1984 van de Duitse synthpop/-rockband Alphaville 
 Forever Young (single van Alphaville), een single van bovenstaand album
 Forever Young (Sam Concepcion), een EP uit 2011 van de Filipijnse zanger Sam Concepcion
 Forever Young (Kaysha), een muziekalbum uit 2009 van de Congolese rapper Kaysha
 Forever Young (James Young), een muziekalbum uit 1988 van de Noord-Ierse acteur/komediant James Young